Gerner steht für:
 Gerner (Familienname), Familienname
 Gerner, Raum zur Aufbewahrung von Gebeinen, siehe Beinhaus
 Flugzeugbau Max Gerner, Flugzeugwerk
 Henrik Gerner (Schiff), 1936 dänisches Fähr- und Passagierschiff Hammershus, 1944 deutsches Schnellbootbegleitschiff Buea, 1964–1975 dänischer  Marine U-Boot-Tender Hendrik Gerner

Gerner ist der Familienname folgender Personen:
 Eliza Gerner (1920–2013), jugoslawische bzw. kroatische Schauspielerin 
 Elsebeth Gerner Nielsen (* 1960), dänische Politikerin
 Erich Gerner (1906–1992), deutscher Rechtshistoriker
 Gottfried Gerner-Wolfhard (* 1940), deutscher Theologe, Kirchenrat und Hochschullehrer

 Henrik Gerner (Bischof) (1629–1700), dänischer Bischof von Viborg 1693 bis 1700
 Henrik Gerner (1742–1787), dänischer Marineoffizier
 Ingrid Hassler-Gerner (* 1947), liechtensteinische Finanzberaterin und Politikerin
 Joachim Gerner (* 1981), österreichischer Koch
 Jürgen Gerner  (* 1952), deutscher Ingenieur, Grafiker und Namenforscher
 Kristian Gerner (* 1942), schwedischer Historiker
 Leonhard Gerner (* 2000), österreichischer American-Football-Spieler
 Manfred Gerner (* 1939), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Martin Gerner (* 1966), niederländischer Autor, Regisseur und Entwicklungshelfer
 Maurus Gerner-Beuerle (1903–1982), deutscher Theologe, Pastor und Mundartdichter
 Rolf Gerner (* 1941), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner
 Viktoria Gerner (* 1989), liechtensteinische Fußballspielerin
 Willi Gerner (1939–2008), deutscher Gewerkschafter
 Yvette Gerner (* 1967), deutsche Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Intendantin

Siehe auch:
 Gernert
 Liste der Adels- und Patriziergeschlechter namens Gerner
 Liste der Adels- und Patriziergeschlechter namens Gernert
 Liste der Adels- und Patriziergeschlechter namens Gernet
 Liste der Adels- und Patriziergeschlechter namens Görner

Roman- und Filmfiguren namens Gerner:
  Baron Gerner in Die Familie Gerner; Copien nach wahren Originalen menschlicher Charaktere. Roman von Karl von Eckartshausen (1753–1803)
 Advokat Gerner in Lucie; Liebesgeschichte zwischen einem Advokaten und einer Tänzerin vom Tivoli 1888; Roman von Amelie Skam
 Serienrolle GZSZ: Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim „Jo“ Gerner; Sachbuch von Wolfgang Bahro 2020: Immer wieder Gerner – Mein Leben als Bösewicht der Nation